Aeroportul  se poate referi la:

 Literatură
 1968 Aeroportul – roman de Arthur Hailey

 Film
 1970 Aeroportul (Airport) – film în regia lui George Seaton și Henry Hathaway
 1974 Aeroport '75 (Airport 1975) – film în regia lui Jack Smight
 1977 Aeroport '77 (Airport '77) – film în regia lui Jerry Jameson
 1979 Aeroport '80 (The Concorde ... Airport '79) – film în regia lui David Lowell Rich